Арха́нгельск — город в России, административный центр Архангельской области.
 Архангельск-Город — центральная железнодорожная станция города Архангельск.
 Архангельск — морской порт, расположенный в устье реки Северная Двина, в 50 км от Двинской губы Белого моря.

Корабли 
 «Архангельск» — имя английского линкора HMS Royal Sovereign во время службы в ВМФ СССР (1944—1949).
 «Архангельск» — легкий крейсер проекта 68-бис, не достроен.
 «Архангельск» — подводные лодки ВМФ СССР и России:
 К-525 «Архангельск» — ПЛАРК проекта 949 «Гранит» (1980—1997).
 ТК-17 «Архангельск» — ТРПКСН проекта 941 «Акула» (1984—2015).
 К-564 «Архангельск» — ПЛАРК проекта 885М «Ясень-М» (с 2015).

Прочие значения 
 Архангельск — хутор в Россошанском районе Воронежской области.
 Архангельск — село в Пачелмском районе Пензенской области.
 «Архангельск» — музыкальный альбом группы «Аквариум» (2011).
 (296577) Архангельск — астероид Главного пояса.

См. также 
 
 
 
 
 Страницы, начинающиеся со слова Архангельск